Хабаровская ТЭЦ — предприятия энергетики в Хабаровске:

 Хабаровская ТЭЦ-1
 Хабаровская ТЭЦ-2 (ныне используется лишь в качестве котельной)
 Хабаровская ТЭЦ-3